Il singolare  del BSI Challenger Lugano 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Luis Horna era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Stanislas Wawrinka ha battuto in finale 7–5, 6–3 Potito Starace.

Teste di serie

  Stanislas Wawrinka (campione)
  Victor Crivoi (primo turno)
  Sergio Roitman (primo turno)
  Potito Starace (finale)

 Simon Greul (quarti di finale)
 Thiago Alves (primo turno)
 Agustín Calleri (primo turno)
 Thomaz Bellucci (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BSI Challenger Lugano 2009